Chrysalis Records — британский лейбл звукозаписи, созданный в 1969 году. Его название составлено из имён основателей: Криса Райта () и Терри Эллиса ().

История лейбла 
В 1991 году лейбл был продан компании EMI.

Группы и музыканты лейбла 

 Mick Abrahams/Mick Abrahams Band
 Adam F
 The Adventures
 Ian Anderson
 The Angels / Angel City
 Armored Saint
 Arrested Development
 Arrow
 Art of Noise
 Auracle
 Bahamadia
 The Babys
 Claudja Barry
 Edyta Bartosiewicz
 Toni Basil
 Bedlam
 Pat Benatar
 The Bible
 Rory Block
 Blodwyn Pig
 Blonde on Blonde
 Blondie
 The Blue Aeroplanes
 Len Boone
 Broken Glass
 Gary Brooker
 Enrique Bunbury
 Butt Trumpet
 Cajun Moon
 Belinda Carlisle
 Paul Carrack
 Catherine Wheel
 Carter USM
 Chick Churchill
 Child’s Play
 The City
 Clouds
 Alice Cohen
 The Colourfield
 D Generation
 Daddy Freddy
 Jimmy Destri
 Device
 Divinyls
 Micky Dolenz
 The Fabulous Thunderbirds
 Feline
 Flash Fearless vs. the Zorg Women
 Matt Fretton
 Fun Boy Three
 Fun Lovin' Criminals
 Rory Gallagher
 Lee Garrett
 Gang Starr
 Generation X/Gen X
 Gentle Giant (кроме США и Канады)
 Ghost Dance
 Nick Gilder
 Go West
 Phillip Goodhand-Tait
 Bobcat Goldthwait
 Grand Prix
 David Grant
 The Great Fiction
 Max Gronenthal
 Guru
 Steve Hackett (US)
 Geri Halliwell
 Paul Hardcastle
 Roy Harper (US)
 Debbie Harry
 Chesney Hawkes
 Boo Hewerdine
 Housemartins
 Ian Hunter
 Icehouse
 Billy Idol
 Innocence
 Jazz Got Soul
 Jellybean
 Jeffrey Gaines
 Jethro Tull
 Joan Jett
 Bob Johnson & Pete Knight
 Mickey Jupp
 Kino
 Kiss Like This
 Leo Kottke
 Greg Lake
 Amanda Lear

 Alvin Lee
 Huey Lewis and the News
 Leyton Buzzards
 Linx
 Living in a Box
 Mandalaband
 Masters of Reality
 Frankie Miller
 Mutha's Day Out
 The Next School
 Sinéad O'Connor
 Pere Ubu
 Plain Sailing
 Cozy Powell
 Power Station (кроме США)
 Maddy Prior & June Tabor
 The Proclaimers
 The Permanent Cure
 Procol Harum
 Proper
 Brian Protheroe
 Q-Tips
 Trevor Rabin (кроме Южной Африки)
 Racing Cars
 Ramones 1989-2006 (только США)
 Rappin' 4-Tay
 John Dawson Read
 Ruby
 Runrig
 Bridget St. John
 Sassafras
 Leo Sayer (кроме США и Канады)
 The Michael Schenker Group
 2nd Vision
 Sea Hags
 The Selecter
 Lucie Silvas
 Simple Minds
 60 West
 Slaughter
 Sonia
 Split Enz (кроме Новой Зеландии и Австралии)
 Spandau Ballet

 Stage Dolls
 Starsailor
 The States
 Chrissy Steele
 Steeleye Span
 Stiff Little Fingers
 Karlheinz Stockhausen
 Strife
 Laurie Styvers
 Supertramp (кроме США)
 Sylvester
 Ten Years After
 Ian Thomas Band
 Richard & Linda Thompson
 3 Man Island
 Tír na nÓg
 Toto Coelo
 Mary Travers
 Robin Trower
 The Pursuit Of Happiness
 Trouble Tribe
 21st Century Girls
 2 Tribes
 Bonnie Tyler (США)
 Judie Tzuke
 UFO
 Ultravox
 Midge Ure
 Uriah Heep (США)
 The Venetians
 Vigil
 Vinnie Vincent Invasion
 John Waite
 Wartime
 Was (Not Was) (США)
 The Waterboys

 Waysted
 White Town
 Wolf
 Wild Turkey
 Robbie Williams
 The Winkies
 Wireless
 World Party
 Year Zero
 Zephyr

 Gentle Giant
 Jethro Tull
 Ultravox
 Робби Уильямс

Примечание

Ссылки 
 Список лейблов звукозаписи

Лейблы звукозаписи Великобритании
Лейблы прогрессивного рока
EMI